Germanijum hlorid se može odnositi na:
 Germanijum dihlorid, germanijum(II) hlorid, GeCl2
 Germanijum tetrahlorid, germanijum(IV) hlorid, GeCl4

Једињења германијума